I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2013/2014 – 24. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo:
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie dwóch grup: walczącej o awans do Orlen Ligi i walczącej o utrzymanie w I lidze.
 Etap II (faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym, przystąpiło do niej 6 najlepszych drużyn fazy zasadniczej.
 Etap II (faza play-out) – 3 najgorsze drużyny fazy zasadniczej (oprócz SMS Sosnowiec) stworzyły grupę, której ostatni zespół grał następnie baraże o I ligę.

Drużyny uczestniczące 
W rozgrywkach wystąpiło 10 drużyn, dopuszczonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Rozgrywki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Tabela

Play-off

O miejsca 5-6 
(Dwumecz)

|}

Półfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Play-out

Wyniki spotkań 

|}

Tabela

Baraże o I ligę

Wyniki spotkań 

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Orlen Liga (2013/2014)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2013/2014)

Przypisy 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2013 w piłce siatkowej
2014 w piłce siatkowej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie